Jméno Miloš Kratochvíl nosí více osob:

 Miloš Kratochvíl (spisovatel) (* 1948) – český spisovatel
 Miloš Kratochvíl (podnikatel) (* 1955) – český podnikatel
Miloš Kratochvíl (fotbalista) (* 1996) – český fotbalista
 Miloš Václav Kratochvíl (1904–1988) – český spisovatel

Související články 
 Miloš
 Kratochvíl